Mari – starożytne miasto w północnej Mezopotamii
 Mari – baskijska bogini przyrody
 Mari – naród ugrofiński
 Mari – brazylijska siatkarka
 Mari – miejscowość w Republice Cypryjskiej
 Mari – miasto w Syrii, w muhafazie Aleppo
 Mari – jednostka administracyjna trzeciego rzędu dystryktu Azaz w muhafazie Aleppo w Syrii
 Mari El – republika Federacji Rosyjskiej
 Mari – legendarny przywódca Kościoła Wschodu, żyjący w I i II wieku